Hidroksifenetilamin se može odnositi na:

 Feniletanolamin (β-hidroksifenetilamin)
 meta-Tiramin (3-hidroksifenetilamin)
 Tiramin (4-hidroksifenetilamin)